Die Football League First Division 1930/31 war die 39. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 1930 und endete am 2. Mai 1931.

Der FC Arsenal gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Aston Villa die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Blackpool und FC Chelsea konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und Manchester United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Everton und West Bromwich Albion ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||19
||27
||17
||27
||27
||22
||23
||25
||24
||28
||25
||23
||25
||24
||22
||29
||26
||28
||30
||27
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1930/31 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2642 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1930-31 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1930/31
Fußballsaison 1930/31